Uschakowo (russisch ) ist ein häufiger Name von Dörfern in Russland:
 Uschakowo (Amur), in der Oblast Amur
 Uschakowo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Uschakowo (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Uschakowo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Uschakowo (Jaroslawl, Bolschoje Selo), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Bolschoje Selo
 Uschakowo (Jaroslawl, Jaroslawl, Ljutowo), eines Dorfes in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl, Ländliche Siedlung Ljutowo
 Uschakowo (Jaroslawl, Jaroslawl, Sawolschje), eines Dorfes in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl, Ländliche Siedlung Sawolschje
 Uschakowo (Jaroslawl, Nekous), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous
 Uschakowo (Jaroslawl, Perwomaiski), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Perwomaiski
 Uschakowo (Jaroslawl, Rostow), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rostow
 Uschakowo (Jaroslawl, Rybinsk), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk
 Uschakowo (Jaroslawl, Tutajew), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Tutajew
 Uschakowo (Jaroslawl, Uglisch), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Uglisch
 Uschakowo (Kaliningrad, Gurjewsk, Nisowje), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk, Ländliche Siedlung Nisowje; bis 1946 Heiligenwalde
 Uschakowo (Kaliningrad, Gurjewsk, Nowomoskowskoje), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk, Ländliche Siedlung Nowomoskowskoje; bis 1946 Brandenburg (Frisches Haff)
 Uschakowo (Kaliningrad, Osjorsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk, Stadtgemeinde Osjorsk; bis 1946 Ströpken
 Uschakowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk; bis 1928 Kutkehmen und Stablacken, Ksp. Puschdorf, 1928 bis 1946 Pregelau
 Uschakowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Uschakowo (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Uschakowo (Kirow, Kiknur), in der Oblast Kirow, Rajon Kiknur
 Uschakowo (Kirow, Lusa), in der Oblast Kirow, Rajon Lusa
 Uschakowo (Kirow, Werchnekamski), in der Oblast Kirow, Rajon Werchnekamski
 Uschakowo (Kostroma, Bui), in der Oblast Kostroma, Rajon Bui
 Uschakowo (Kostroma, Nerechta), in der Oblast Kostroma, Rajon Nerechta
 Uschakowo (Kostroma, Oktjabrski), in der Oblast Kostroma, Rajon Oktjabrski
 Uschakowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Uschakowo (Fatesch), in der Oblast Kursk, Rajon Fatesch
 Uschakowo (Kursk), in der Oblast Kursk, Rajon Kursk
 Uschakowo (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Uschakowo (Mari El), in der Republik Mari El
 Uschakowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Uschakowo (Nischni Nowgorod, Bogorodsk, Kamenki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Bogorodsk, Ländliche Siedlung Kamenki
 Uschakowo (Nischni Nowgorod, Bogorodsk, Schwaricha), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Bogorodsk, Ländliche Siedlung Schwaricha
 Uschakowo (Nischni Nowgorod, Gagino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gagino
 Uschakowo (Nowgorod, Borowitschi), in der Oblast Nowgorod, Rajon Borowitschi
 Uschakowo (Nowgorod, Ljubytino), in der Oblast Nowgorod, Rajon Ljubytino
 Uschakowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Uschakowo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Uschakowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Uschakowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Uschakowo (Smolensk, Dorogobusch), in der Oblast Smolensk, Rajon Dorogobusch
 Uschakowo (Smolensk, Jelnja), in der Oblast Smolensk, Rajon Jelnja
 Uschakowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Uschakowo (Tula, Jasnogorsk), in der Oblast Tula, Rajon Jasnogorsk
 Uschakowo (Tula, Jefremow), in der Oblast Tula, Rajon Jefremow
 Uschakowo (Tula, Uslowaja), in der Oblast Tula, Rajon Uslowaja
 Uschakowo (Twer, Beschezk), in der Oblast Twer, Rajon Beschezk
 Uschakowo (Twer, Stariza), in der Oblast Twer, Rajon Stariza
 Uschakowo (Twer, Torschok), in der Oblast Twer, Rajon Torschok
 Uschakowo (Twer, Udomlja), in der Oblast Twer, Rajon Udomlja
 Uschakowo (Twer, Wessjegonsk), in der Oblast Twer, Rajon Wessjegonsk
 Uschakowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Uschakowo (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Uschakowo (Wologda, Kitschmengski Gorodok), in der Oblast Wologda, Rajon Kitschmengski Gorodok
 Uschakowo (Wologda, Meschduretschenski), in der Oblast Wologda, Rajon Meschduretschenski
 Uschakowo (Wologda, Tschagodoschtscha), in der Oblast Wologda, Rajon Tschagodoschtscha
 Uschakowo (Wologda, Ust-Kubinski), in der Oblast Wologda, Rajon Ust-Kubinski
 Uschakowo (Wologda, Waschkinski, Iwanowskaja), in der Oblast Wologda, Rajon Waschkinski, Ländliche Siedlung Iwanowskaja
 Uschakowo (Wologda, Waschkinski, Piksimowo), in der Oblast Wologda, Rajon Waschkinski, Ländliche Siedlung Piksimowo